Рондо — багатозначний термін.

У культурі 
 Ро́ндо — музична форма в західноєвропейській музиці XVIII століття (і пізніше).
 Рондо́ — віршувальна форма.
 Рондо-соната — музична форма класу стабільних змішаних форм.
 «Рондо» — радянський і російський рок-гурт.

Прізвище 

 Бенжамен Рондо — французький веслувальник
 Клавдій Рондо (1695—1739) — англійський резидент в Росії в 1728—1739 рр., автор історичних записок.
 Реджон Рондо ( 1986) — американський баскетболіст.
 Роже Рондо (1920—1999) — французький велогонщик.
 Хосе Рондо (1773—1844) — аргентинський і уругвайський військовий і політичний діяч.

Топонім 

 Рондо — місто, розташоване в окрузі Лі (штат Арканзас, США).
  — острів, найпівнічніша територія Індонезії.
 Рондо — острів у Фінській затоці Балтійського моря, на південь від входу до Виборзької затоки.

Інше 
 Рондо́ — перо з тупим кінцем.
 Рондо́ — різновид шрифту із закругленнями.

Див. також 
 Рондон
 Вондо